Schwinde bezeichnet

 Flussschwinde, eine Stelle, an der ein Fließgewässer in sein Alluvium (Schwemmland) versickert, siehe Versickerungsstrecke
 eine Öffnung, in der das Wasser eines Gewässers in einen Hohlraum verschwindet, siehe Ponor
 einen Ortsteil von Drage im Landkreis Harburg in Niedersachsen